Ката́ние на конька́х:

 Катание на коньках
 Катание на роликовых коньках

 В искусстве
 «Катание на коньках» — картина Ханса Бола, завершавшая цикл Питера Брейгеля Старшего «Времена года» и выполненная по его рисунку (хранится в галерее Альбертина, Вена). Была гравирована Питером ван дер Хейденом («Времена года. Зима»).
 «Катание на коньках» — картина Питера Брейгеля Младшего, основывающаяся на рисунке его отца и гравюре ван дер Хейдена (1600—1605).
 «Катание на коньках» — картина Хендрика Аверкампа (ок. 1620, ГМИИ им. Пушкина).